ASC est un sigle susceptible de représenter, selon le contexte :
 aire sous la courbe, en pharmacologie ;
 Agence du service civique, en France ;
 Agence spatiale canadienne ;
 , anciennement American Sunroof Company ;
 agriculture soutenue par la communauté, au Québec ;
 American Society of Cinematographers, une organisation de chefs opérateurs américains ;
 Association des scouts du Canada, une organisation des groupes scouts francophones du Canada ;
 Amiens Sporting Club, le club de football professionnel de la ville d'Amiens ;
 Aquaculture Stewardship Council, un label international créé en 2010 pour les poissons issus de l’aquaculture durable ;
 Association sportive Carcassonne, un club français de rugby à XIII ;
 Association sportive culturelle, une forme d'organisation associative répandue au Sénégal et tournant souvent autour du foot « Nawetane » ;
 , le correcteur électronique de trajectoire (ESP) de Mitsubishi ;
 , un système antipatinage de BMW utilisé sur des motos dont la BMW R 1200 RT ;
 Aviation Safety Council de Taïwan ;
 , un ancien voyagiste spécialisé dans les voyages et safaris au Kenya ;
 .asc, un  format de clés PGP.

Le code ASC est par ailleurs attribué par l'AITA à l'aéroport d'Ascensión de Guarayos dans le département de Santa Cruz, en Bolivie.